Джоэл Кортни (; род. , Монтерей) — американский актёр.

Биография 
Джоэл Кортни родился 31 января 1996 года в Монтерее, Калифорния. Вскоре семья переехала в Москоу (Айдахо).

В 2010 году Джоэл уехал в Лос-Анджелес для съёмок в рекламе. Затем он успешно прошёл кастинг на главную роль фильма «Супер 8». За эту роль он получил премию «Сатурн» в категории «Лучший молодой актёр». В 2015 году снялся в сериале «Посланники». Кортни снялся в фильме «Том Сойер и Гекльберри Финн» в Болгарии, сыграв роль Тома Сойера.

14 февраля 2020 года он обручился со своей  подругой Мией Шолинк.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США